Александр Кравчук (; ) — польский , , государственный деятель.

Биография 
Во время Второй мировой войны был солдатом Армии Крайовой. В 1949 окончил философско-исторический факультет Ягеллонского университета в Кракове. Работал в этом же университете, специализировался по истории античности. С 1985 — профессор. Опубликовал много научных и научно-популярных работ по древней истории, а также романы на исторические темы и эссе.

В 1986—1989 был министром культуры Польши в правительствах Збигнева Месснера и Мечислава Раковского. С 1991 по 1997 — депутат Сейма от Союза демократических левых сил. Состоял в ассоциации «Кузница».

11 ноября 1997 был награждён Большим крестом Ордена Возрождения Польши. В 2009 получил золотую медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis».

Труды 
 Kolonizacja sullańska, Ossolineum, Wrocław 1960
 Gajusz Juliusz Cezar, Ossolineum, Wrocław 1962
 Cesarz August, Ossolineum, Wrocław 1964
 Император Август : Роман. М. : Радуга, 1994. 284, [1] с. (Исторический роман). ISBN 5-05-004225-9.
 Neron, Czytelnik, Warszawa 1965
 Нерон : Исторический роман. М. : Радуга, 1989. 294, [1] с. ISBN 5-05-002370-X.
 Herod, król Judei, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965
 Perykles i Aspazja, Ossolineum, Wrocław 1967
 Перикл и Аспазия. М. : Наука, 1991. 271 с. ISBN 5-02-010002-1.
 Siedmiu przeciw Tebom, PIW, Warszawa 1968
 Sprawa Alkibiadesa, Czytelnik, Warszawa 1968
 Kleopatra, Ossolineum, Wrocław 1969
 Закат Птолемеев. М. : Наука, 1973. 215 с. (По следам исчезнувших культур Востока).
 Wojna Trojańska: Mit i historia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969
 / Троянская война : Миф и история. М. : Наука, 1991. 223 с. (По следам исчезнувших культур Востока). ISBN 5-02-016589-1.
 Konstantyn Wielki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970
 Pan i jego filozof. Rzecz o Platonie, PIW, Warszawa 1970
 Ród Konstantyna, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972
 Sennik Artemidora, Ossolineum, Wrocław 1972
 Tytus i Berenika, Czytelnik, Warszawa 1972
 Julian Apostata, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974
 Rzym i Jerozolima, Czytelnik, Warszawa 1974
 Mity, mędrcy, polityka, PIW, Warszawa 1975
 Maraton, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976
 Ostatnia Olimpiada, Ossolineum, Wrocław 1976
 Upadek Rzymu. Księga wojen, Ossolineum, Wrocław 1978
 Starożytność odległa i bliska, «Pax», Warszawa 1980
 Mitologia starożytnej Italii, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982
 Ród Argeadów, Wyd. Literackie, Kraków 1982
 Stąd do starożytności, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1985
 Poczet Cesarzy Rzymskich, Iskry, Warszawa 1986
 Галерея римских императоров. Принципат. Москва : Астрель ; Екатеринбург : У-Фактория, 2010. 511 с. (Историческая библиотека). ISBN 978-5-9757-0496-2. ISBN 978-5-271-26532-7.
 Галерея римских императоров. Доминат. Москва : Астрель ; Екатеринбург : У-Фактория, 2011. 444, [2] с. (Историческая библиотека). ISBN 978-5-9757-0536-5. ISBN 978-5-271-34252-3.
 Opowieści o zmarłych. Cmentarz Rakowicki, KAW, Kraków 1987
 Groby Cheronei, Wyd. Poznańskie, Poznań 1988
 Alfabet Krawczuka Mitologiczny, «Cracovia», Kraków 1991
 Rzymianki, Polczek, Kraków 1992
 Poczet cesarzy bizantyjskich, Iskry, Warszawa 1992
 Галерея византийских императоров. Екатеринбург : У-Фактория ; Москва : Астрель, 2011. 414, [1] с. (Историческая библиотека). ISBN 978-5-9757-0537-2. ISBN 978-5-271-35364-2.
 Kronika starożytnego Rzymu, Iskry, Warszawa 1994
 Kronika Rzymu i Cesarstwa Rzymskiego, Iskry, Warszawa 1997
 Poczet cesarzowych Rzymu, Iskry, Warszawa 1998
 Галерея римских императриц. Екатеринбург : У-Фактория ; Москва : Астрель, 2010. 318 с. (Историческая библиотека). ISBN 978-5-9757-0528-0. ISBN 978-5-271-29074-9.
 Rzym, Kościół, cesarze, Iskry, Warszawa 2000
 Polska za Nerona, Iskry, Warszawa 2002
 Spotkania z Petroniuszem, Iskry, Warszawa 2005

Примечания 

Антиковеды Польши
Депутаты Сейма Польши
Польские писатели
Государственные деятели Польши
Министры культуры Польши
Члены Союза демократических левых сил
Члены Союза польских писателей
Участники антифашистского сопротивления в Польше
Византинисты
Столетние долгожители
Долгожители Польши